Waldfrieden steht für:

Geografisches
 Waldfrieden (Altdöbern), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Waldfrieden (Bernau bei Berlin), Ortsteil der Stadt Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Waldfrieden (Blankenburg), Ortslage, ehemaliges Hotel mit Park
 Waldfrieden (Doberlug-Kirchhain), ein Wohnplatz der Stadt Doberlug-Kirchhain
 Waldfrieden (Havelberg), ein Ortsteil der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Waldfrieden (Herford), Ortslage
 Waldfrieden (Langenlehsten), Ortsteil der Gemeinde Langenlehsten im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Waldfrieden (Rodeberg), Anwesen in Rodeberg, Unstrut-Hainich-Kreis
 Waldfrieden (Viereck), ein Ortsteil der Gemeinde Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Waldfrieden (Matrei am Brenner), Ortsteil von Matrei am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Siedlung Waldfrieden, Brandenburg

Weiteres
 Waldfrieden Wonderland, Musikfestival
 Benediktinerkloster Waldfrieden in Namibia
 Chalet Waldfrieden, Hotel in Stolberg (Harz) 
 Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal

Siehe auch:
 Café Waldfrieden
 Haus Waldfrieden
 Villa Waldfrieden
 Waldesfrieden
 Waldfried
 Waldfriede